Андрей Андреевич Герасимчук () — , , профессор, член-корреспондент Украинской Академии политических наук. Сфера научных интересов: философия и социология бизнеса, религиоведение.

Биография 
В 1969 г. окончил философский факультет Киевского Государственного университета (сегодня Киевский Национальный университет) имени Т. Г. Шевченко. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию «Религиозная микросреда и пути преодоления её воздействия на верующих (на материалах конкретно-социологических исследований общин ЕХБ)», в 1988 г. — докторскую диссертацию «Гармонизация взаимодействия „человек-природа“ в немарксистских интерпретациях (критический анализ)».

В 1972—1991 годах работал на кафедре философии Украинской сельскохозяйственной академии (теперь Национальный Аграрный Университет) ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором.

С января 1981 по октябрь 1984 — доцент кафедры философии Варшавской сельскохозяйственной академии (Варшава). С октября 1984 по сентябрь 1987 — доцент кафедры философии УСХА, а с сентября 1987 по 1988 — доцент и профессор (1998—1990) Варшавского университета. С 1991 по 1992 — профессор, а с 1992 по 1997 — заведующий кафедрой философии и социологии Полтавского государственного сельскохозяйственного института (теперь Аграрная академия). С 1997 по 2000 — заведующий кафедрой философии социально-гуманитарных дисциплин Европейского университета, а с сентября 2000 г. по октябрь 2006 — профессор кафедры гуманитарных наук Жешовськой политехники (Польша). С 2003 одновременно работал на кафедре философии Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. На сегодня — профессор кафедры философии вышеуказанного университета.

Автор более 220 научных статей, из них 22 — опубликованы в Польше и 19 книг (5 монографии и 14 учебных пособий).

Есть две монографии, изданы на польском языке в Польше: «Гуманистические аспекты управления и бизнеса» (2001) и «Этика и этикет бизнеса» (2003) в соавторстве с адъюнктом Якубом Дашкевичем.

Участник 9 международных конференций, которые проходили в Польше и 16 международных конференций на территории Украины. Находясь за границей, читал нормативные курсы «Социология бизнеса и управления», а в Европейском университете — спецкурсы: «Философия и психология предпринимательства» и «Философия научного познания».

Награды 
Награждён наградой Польши для преподавателей «Медалью Комиссии Эдукации Народовей» (Medal Komisji Edukacji Narodowej) — 14 октября 1985.

Преподаватели Полтавского государственного аграрного университета